Села:
 Ясинове — Кіровоградська область, Кропивницький район (в минулому — Олександрівський район)
 Ясинове — Одеська область, Подільський район